Miejscowości w Polsce:
 Grabiszyce Dolne
 Grabiszyce Górne
 Grabiszyce Średnie